Altenhof (bij Eckernförde)
 Altenhof (Wenden)
 Altenhof (Mecklenburg)